BGF peut faire référence à :
  ;
 Black Guerrilla Family, un gang afro-américain fondé en 1966 par des membres des Black Panthers ;
 budget général de fonctionnement ;
 boursier du gouvernement français ;
 bataillon de génie de forteresse, sur la Ligne Maginot.